Austrocentrus är ett släkte av nattsländor. Austrocentrus ingår i familjen Helicophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Austrocentrus